Rokytno bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Rokytno, Gemeinde im Okres Pardubice
 Rokytno, Ortsteil von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou
 Rokytno, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily